Робен Ле Норман (; 11 ноября 1996, Пабу, Франция) — французский футболист, центральный защитник клуба «Реал Сосьедад».

Биография 
Родился в городке Пабу, Бретань. Воспитанник футбольного клуба «Брест». 21 сентября 2013 года Ле Норман дебютировал во взрослой молодёжной команде. В 2016 году дебютировал на профессиональном уровне, но сыграл за основную команду всего один матч.

5 июля 2016 года Ле Норман подписал контракт на два года с клубом «Реал Сосьедад», где был отправлен в дублирующую команду выступающую в Сегунде Дивизион B. 26 ноября 2018 он дебютировал в основной команде и в Ла Лиге, начав с домашней победы 2:1 над «Сельтой».

После ухода Эктора Морено Ле Норман стал неотъемлемой частью стартового состава. Свой первый гол в Ла Лиге он забил 30 ноября 2019 года, открыв счет в игре против «Эйбара», встреча закончилась 4:1 в пользу «Реал Сосьедад». 4 июня 2020 года Ле Норман продлил контракт с клубом до 2024 года. По условиям нового контракта Ле Норман получит 11 000 фунтов стерлингов в неделю. 17 февраля 2022 года Робен забил первый мяч в еврокубковом матче. В рамкам квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы Ле Норман забил немецкому РБ Лейпциг. Встреча закончилась 2-2.

Достижения 
«Реал Сосьедад»
 Обладатель Кубка Испании: 2019/20

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»